Gemellus är diminutiv av latinets geminus som betyder tvilling eller dubblett, och kan syfta på:

 Musculus gemellus inferior – en liten muskel i höften
 Musculus gemellus superior – en liten muskel i höften

Personer 
 Tiberius Julius Caesar Nero Gemellus (19–37 e.Kr.), ett barnbarn till den romerske kejsaren Tiberius
 Tiberius Claudius Caesar Germanicus Gemellus (19–23 e.Kr.), ett barnbarn till den romerske kejsaren Tiberius, den föregåendes tvillingbror